diskoteka
Disko glazba

Zemljopis:
Disko, Indiana, grad u Indiani, SAD
otok Disko
Zaljev Disko